Herpsilochmus praedictus — вид птиц из семейства типичные муравьеловковые. Описан в 2013 году. Обитают в Бразильской Амазонии. Питаются насекомыми.

Видовой эпитет praedictus указывает на то, что отдельность и независимость Herpsilochmus praedictus как нового предполагалась и предсказывалась на основе различий в вокализации, а затем была подтверждена анализом митохондриальной ДНК.

Описание 
Длина около 11.5 см, вес 11.2 г. Самец практически идентичен Herpsilochmus stotzi.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 
Типичные муравьеловковые
Животные, описанные в 2013 году
Птицы Южной Америки
Эндемики Бразилии